Sistema Nacional de Salud puede ser alguna de las siguientes instituciones:
Sistema Nacional de Salud de Cuba.
Sistema Nacional de Servicios de Salud de Chile.
Sistema Nacional de Salud de España.
Sistema Nacional de Salud de México.
Sistema Público Nacional de Salud de Venezuela.